Palazzo Roverella ist der Name zweier Paläste in Italien:
 Palazzo Roverella in Ferrara und
 Palazzo Roverella in Rovigo.